Маттиоли () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Маттиоли, Маркус (род. 1960) — бразильский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Маттиоли, Пьетро Андреа (1501—1577) — итальянский ботаник и врач.
 Маттиоли, Раф (1936—1960) — итальянский актёр.
 Маттиоли, Эрколе Антонио (1640—1694) — итальянский министр.